God mode může být:

 God mode (počítačové hry) – cheat (podvod) ve videohrách, díky kterému je hráč neporazitelný
 God mode (videohra) – hra z roku 2013 pro Windows a konzole
 God mode (Person of Interest) – epizoda z filmu Person of Interest
 God mode (hudba) – skladba od Matthewa Jamese Colwella
 Windows God Mode – režim rychlého přístupu k většině systémových nastavení v operačním systému Windows